Константи́новка () — село в Каушанском районе Молдавии. Наряду с селом Первомайск входит в состав коммуны Первомайск.

История 
В 1896 году 44 семьи (347 человек) переселились из болгарского села Балбунар (ныне город Кубрат) на территорию современного Каушанского района Молдовы и основали там село Константиновка.

Переселенцы заключили договор покупки земли с владельцем по фамилии Константинов. Согласно договору он продавал им землю дешевле, если переселенцы назовут село его именем а храмовый праздник будет в день Св. Константина и Елены. Кроме этого, так же учли, что в с. Баллбунар в Болгарии, церковь в честь Константина и Елены.

Основателями села были семьи: Куруч, Дерли, Драгневы, Волковы, Карабаджак, Попаз, Бахчиванжи.

В 30-х г XX века к этим семьям переселяются несколько семей из сел Бургуджи (Виноградовка Арцизского района) и Чумлекиой (Виноградовка Тарутинского района) Украинской ССР.

География 
Село расположено на высоте 51 метров над уровнем моря в 30 км от города Бендеры. Ближайший населённый пункт — село Первомайск.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Константиновка проживает 762 человека (389 мужчин, 373 женщины).

Этнический состав села:

Примечания 

Населённые пункты Каушанского района